Гуе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Гуе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна